Schiedsrichter steht für:

 Schiedsrichter, unparteiische Person, die ein Spiel leitet
 Schiedsrichter (Rechtswesen), Mitglied eines Schiedsgerichts
 Schiedsrichter (Feuerwehr), Feuerwehrführungskräfte, die Leistungsprüfungen und Wettbewerbe abnehmen und bewerten dürfen

Siehe auch: